Difluoroetilene può riferirsi a:
1,1-difluoroetilene
1,2-difluoroetilene